(littéralement « quatre coins ») peut faire référence à :

Toponyme 
 Les Four Corners, région des États-Unis où les frontières de l'Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l'Utah se rejoignent ;
 Les Four Corners, région du Canada où les frontières du Manitoba, du Nunavut, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest se rejoignent;
 Four Corners, ville de Floride située au sud-ouest de Orlando (Floride)
 Four Corners, ville du Wyoming
 Four Corners, zone de recensement du comté de Gallatin, Montana
 Four Corners, zone de recensement du comté de Marion, Oregon
 Four Corners, zone de recensement du comté de Fort Bend, Texas
 Four Corners, zone résidentielle de la banlieue de Georgetown, Ontario

Arts 
 Four Corners, série télévisée australienne
 Four Corners, film américain réalisé par James Benning en 1997
 Four Corners, film sud-africain réalisé par Ian Gabriel en 2013

 Four Corners Books, maison d'édition anglaise créée en 2004 à Londres

Voir aussi 
 Quatre coins